

Patronyme 

 Carol Jane Anger Rieke (1908-1999), astronome, chimiste informaticienne et enseignante de mathématiques américaine.
 Andreas Rieke (1967-), producteur allemand de musique.

Chimie 
 Un métal de Rieke, poudre métallique hautement réactive.